Ashfield (Gal·les), Carmarthenshire
 Anglaterra:
 Ashfield (Hampshire)
 Ashfield (Herefordshire)
 Ashfield (Nottinghamshire)
 Ashfield (Shropshire)
 Ashfield (Suffolk)
 Austràlia:
 Ashfield (Austràlia Occidental)
 Ashfield (Nova Gal·les del Sud)
 Escòcia:
 Ashfield (Argyll i Bute)
 Ashfield (Stirling)
 Estats Units:
 Ashfield (Massachusetts)
 Ashfield (Pennsilvània)